Туркестанский фронт — оперативно-стратегическое объединение войск РККА во время Гражданской войны и в ходе борьбы с басмачеством. Был образован на территории ТуркВО приказом РВС Туркестанской Республики 23 февраля 1919 года. Как основной фронт РККА образован директивой главкома 11 августа 1919 на территории Самарской, Астраханской, Оренбургской губернией и Уральской области путём переименования с 14 августа 1919 года Южной группы армий из состава Восточного фронта РККА (штаб находился в Самаре).

К 1920 году Туркестанский фронт включал в себя 3 стрелковых и 4 кавалерийских дивизий, частей Оренбургского, Уральского и Актюбинского укреп. районов, а также большого количество мелких отрядов (до 36 тыс. штыков и сабель). Всего Туркестанский фронт насчитывал 114 тысяч человек.

Состав 
В состав Туркестанского фронта входили:
 Астраханская группа войск (до 14 октября 1919 года, позже вошла в состав 11-й армии)
 4-я армия
1-я армия
 войска Туркестанской советской республики (с 25 августа 1919 года)

На 31 июля 1922 г.:,
1-я Туркестанская стрелковая дивизия

1-й Туркестанский стрелковый полк
2-й Туркестанский стрелковый полк
3-й Туркестанский стрелковый полк

2-я Туркестанская стрелковая дивизия
4-й Туркестанский стрелковый полк
5-й Туркестанский стрелковый полк
6-й Туркестанский стрелковый полк

3-я Туркестанская стрелковая дивизия
7-й Туркестанский стрелковый полк
8-й Туркестанский стрелковый полк
9-й Туркестанский стрелковый полк

4-я Туркестанская стрелковая дивизия
10-й Туркестанский стрелковый полк
11-й Туркестанский стрелковый полк
12-й Туркестанский стрелковый полк

12 октября 1922 г. - июнь 1926 г.:
 13-й стрелковый корпус

Боевые действия 

В мае — июле 1919 года войска Туркестанского фронта разгромили Туркестанскую армию — вооружённое формирование Вооружённых сил Юга России в Закаспийской области.

В 1919 году войска Туркестанского фронта разгромили Южную армию Колчака, прорвали блокаду Туркестана (13 сентября 1919) и соединились с войсками Туркестанской советской республики.

До середины октября 1919 года они вели бои против Уральской казачьей армией генерала Толстова и армией Деникина в районе нижней Волги и реки Урал.

В Уральско-Гурьевской операции 1919—1920 годов войска Туркестанского фронта разбили Уральскую белоказачью армию и алашско-ордынские войска, а вскоре ликвидировали белогвардейские войска в Семиречье.

В результате Бухарской операции 1920 был свергнут режим Бухарского эмира.

Доклад Помощника Начальника штаба Туркестанского фронта Г. С. Горчакова
— О положении на Туркфронте от 6 декабря 1920 г.

В первых числах октября Ферганской группе войск была поставлена задача — очистить от басмачей район восточнее рубежа Наманган — Маргелан — Охна.
Для этого части группы заняли горные проходы, позволявшие выход в Кугартскую, Узгенскую и Алайскую долины. Кроме того, были выставлены заслоны по линии Наманган — Маргелан, чтобы закрыть басмачам пути в Кокандский район.
Главные силы группы (конница) имели задачу, действуя широким фронтом, отбросить противника с линии Наманган — Фергана на восток на линию Базар-Курган — Андижан — Шаари-хан и затем, опираясь на этот район как на ось, произвести захождение левым флангом по дуге Базар-Курагак — Узгень — Лянгар и ударом на юг прижать противника к горным проходам.
Эта операция дала положительные результаты — басмачи, получив ряд коротких, но частых ударов и потеряв значительное число убитыми и ранеными, вынуждены были искать спасения на окраинах долины, в малодоступных ущельях гор.
 
В конце октября была предпринята вторая операция, которая заключалась в маневрировании широким фронтом 7-й и 8-й стрелковых бригад 3-й стрелковой дивизии и 4-й, 5-й и 6-й бригад 2-й стрелковой дивизии.
Маневрирование 7-й и 8-й бригад сводилось к тому, что они походным порядком должны были сосредоточиться: первая — в Кокандском, вторая — в Наманганском районе.
Производя такую перегруппировку, части выполняли и боевые задачи по очистке от басмачей своей полосы движения. Одновременно с этим бригады 2-й стрелковой дивизии передвигались широким фронтом: 4-я бригада — из Андижанского в Ошский район, 5-я бригада — из Ферганского в Андижанский и 6-я бригада — из Наманганского в Ферганский район. После этой операции басмачи, понеся также значительные потери, распылились на мелкие шайки и на некоторое время прекратили активные действия.

В ноябре была проведена третья операция, имеющая целью очистить от басмачей полосу местности, прилегающую к железной дороге Андижан — Маргелан — Коканд, и район у излучины, образуемой реками Нарын и Карадарья. Эта операция закончилась в начале декабря со значительными результатами: полное распыление сил противника, чувствительные потери убитыми, ранеными и в материальной части, моральная подавленность и, как следствие её, переход некоторых отрядов на положение мирных жителей (но не навсегда, а временно, в готовности вновь подняться при первом благоприятном случае).

В первых числах декабря началась операция конницы по очистке от противника правобережной полосы р. Сырдарья на участке Пап-Камыш — Курган и района Исфара Ляплик — Исфане — Ура-Тюбе.
Пом. Начальника штаба Турк. фронта Горчаков
06 декабря 1920 год
(РГАСПИ Ф.670. ОП.1. Д.55. Л. 103—111)

— На посту командующего Туркестанским фронтом Г. Я. Сокольникову удалось достигнуть значительного успеха в решении одной из главных задач внутренней политики — борьбы с басмачеством, о чём свидетельствуют цифры, приведённые в докладе помощника начальника штаба фронта Горчакова о положении на Туркфронте от 6 декабря 1920 г.

Таблица 1

Нападения басмачей за осень 1920 г.

Таблица 2

Потери басмачей за осень 1920 г.

(РГАСПИ Ф.670. ОП.1. Д.55. Л. 103—111)

В 1921—1926 годах войска Туркестанского фронта боролись с партизанским басмачеством в Ферганской долине, Восточной Бухаре и Хиве.

12 октября 1922 г. командующий войсками Туркестанского фронта издал приказ № 345 о формировании 13-го стрелкового корпуса из частей, расположенных на территории Бухарской народной республики и Самаркандской области. Управление находилось в г. Новая Бухара. Корпусом руководил Реввоенсовет.

После подавления движения басмачей, в июне 1926 года Туркестанский фронт был преобразован в Среднеазиатский военный округ.

Командный состав 
Командующие:
 И. П. Белов (апрель 1919 — август 1919 г.) — командовал Туркестанским фронтом ТАССР.
 М. В. Фрунзе (15 августа 1919 — 10 сентября 1920 г.)
 Г. Я. Сокольников (10 сентября 1920 — 8 марта 1921 г.)
 В. С. Лазаревич (8 марта 1921 — 11 февраля 1922 г.)
 В. И. Шорин (11 февраля — 18 октября 1922 г.)
 А. И. Корк (18 октября 1922 — 12 августа 1923 г.)
 С. А. Пугачёв (12 августа 1923 — 30 апреля 1924 г.)
 М. К. Левандовский (30 апреля 1924 — 2 декабря 1925 г.)
 К. А. Авксентьевский (2 декабря 1925 — 4 июня 1926 г.)

Некоторые члены РВС
 П. И. Баранов (15 августа — 16 октября 1919 г.)
 К. А. Авксентьевский (15—22 августа 1919 г.)
 Ш. 3. Элиава (15 августа 1919 — 23 сентября 1920 г.)
 В. В. Куйбышев (14 января 1919 — 20 сентября 1920 г.)
 Я. Э. Рудзутак (25 августа 1922 — 1 февраля 1923 г.)
 Р. И. Берзин (15 декабря 1923 — 14 сентября 1924 г.)
 А. И. Тодорский (3 января — 18 мая 1924 г.)
 H. H. Кузьмин (5 декабря 1925 — 4 июня 1926 г.)
и др.

Начальники штаба
 А. А. Балтийский (15 — 23 августа 1919 г.)
 Ф. Ф. Новицкий (ВрИД, 23 августа — 2 октября 1919 г.)
 А. А. Балтийский (2 октября — 15 декабря 1919 г.)
 Г. А. Шпилько (15 декабря 1919 г. — 1920 г.)
 А. А. Балтийский (1920 г. — 18 марта 1920 г.)
 А. К. Андерс (18 марта — 29 апреля 1920 г.)
 П. В. Благовещенский (ВрИД, 29 апреля — 24 сентября 1920 г.)
 Ф. П. Шафалович (24 сентября 1920 — 16 декабря 1922 г.)
 А. А. Герарди (ВрИД, 16 декабря 1922 — 17 февраля 1923 г.)
 А. В. Кирпичников (17 февраля — 15 октября 1923 г.)
 А. Д. Шуваев (15 октября 1923 — 25 апреля 1924 г.)
 Н. И. Камков (25 апреля — 28 июня 1924 г.)
 Б. Н. Кондратьев (28 июня 1924 — 4 июня 1926 г.)
1-й помощник начальника штаба
 Г. С. Горчаков (с октября 1920 — 20 октября 1921 г.)
 А. А. Герарди ( с 20 октября 1921 — хх. хх. хххх.)

Примечания

Литература 
 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1983.
 Директивы Главного командования Красной Армии (1917—1920). Сборник документов. — , 1969.
 Директивы командования фронтов Красной Армии (1917—1922 гг.). Сборник документов. Т. 2—4. — М., 1972—78.
 М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. Сборник документов. — М., 1941.
 Иноятов X. Ш. Победа Советской власти в Туркестане. — М., 1978.
 
 Горлов В. О некоторых вопросах военного искусства в боевых действиях Туркестанского фронта [август — октябрь 1919 г.]. — «Военно-исторический журнал», 1977, № 4.
 
 Советская военная энциклопедия. — М., Военное издательство, 1981. — Том 8. — С.145-146 (статья «Туркестанский фронт»).
 Горлов В. О некоторых вопросах военного искусства в боевых действиях туркестанского фронта. // Военно-исторический журнал. — 1977. — № 4. — С.71-75.
 Центральный государственный архив Советской Армии. Ф.895; 672 д.; 1922 - 1926 гг. – 13-й ск.
 Степанов А. Эмблемы и шифровки РККА 1922–1924. Часть I. Цейхгауз. №4 (32), 2009.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20131017005209/http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=121&sid=91911 Сайт «Архивы России». Центральный государственный архив Советской Армии. Раздел VIII. Управления и штабы стрелковых соединений и частей.  Управления стрелковых корпусов.
 http://www.rkka.ru/handbook/personal/repress/komkor.htm Сайт РККА. Энциклопедия. Репрессии в Красной армии. Комкор. П. 57. Тодорский Александр Иванович.
 Сайт SIBERIA. https://web.archive.org/web/20140202215456/http://siberia-miniatures.ru/forum/showthread.php?fid=29&tid=158 Studio "Siberia" forum » The interwar period (1918-1939) / Межвоенный период (1918-1939) » Thread: Эмблемы и шифровки РККА. 1922-1924—Page 1.
 Густерин П. В. К вопросу о басмачестве.
 Электронные копии газеты «Красный маяк»(«Кзыл-Маяк»)(орган политотдела Туркестанского фронта) в путеводителе РНБ «Газеты в сети и вне её»

Советские фронты во время Гражданской войны